Ljestvice liga petog ranga hrvatskog rukometnog prvenstva u sezoni 2014./15.

Ljestvice

IV. HRL Zapad

Međužupanijska liga Zagreb

Međužupanijska liga Zagrebačka

Županijska liga Vukovarsko-srijemska

Poveznice 
 Premijer liga 2014./15.
 1. HRL 2014./15.
 2. HRL 2014./15.
 3. HRL 2014./15.
 Hrvatski kup 2014./15.

Izvori 
 Zagrebački rukometni savez, Glasnik Međužupanijske lige Zagreb 2014./15., br. 14, pristupljeno 24. svibnja 2015.
 ŽRS Vukovarsko-srijemske županije, Županijska liga 2014./15., ljestvica sezone , pristupljeno 24. svibnja 2015.
 Ogulinski list, OGULINSKI SPORT 30/31. svibnja 2015., pristupljeno 28. lipnja 2015.
 RK Ogulin, IV: HRL Zapad 2014./15., ljestvica do 13. kola , pristupljeno 28. lipnja 2015.
 Rukometni savez Zagrebačke županije, glasnici MŽL seniori 2014./15., Glasnik br. 19, pristupljeno 13. prosinca 2015.

2014-15
m-5